Espartillo  puede referirse a:

El nombre común de la planta Muscari neglectum.
El nombre común de la planta Spartina argentinensis.